Als Gordinge oder Gordings werden bestimmte Reffeinrichtungen eines Rahsegels bezeichnet.Mittels dieser auf der Vorderseite eines Rahsegels angeordneten Taue wird das Segel lose zur Rah aufgeholt.

Siehe auch 
 Der Gordingstek jedoch ist die Bezeichnung für einen Knoten.
 
Segelschiffbau